E104 – oznaczenie żółcieni chinolinowej
 E104 – dawna międzynarodowa droga samochodowa